Суперкубок Украины по футболу 2018 — 15-й матч Суперкубка Украины, который состоялся в субботу 21 июля 2018 года, на стадионе «Черноморец» в Одессе. В матче встретились чемпион Украины сезона 2017/18 и обладатель Кубка донецкий «Шахтёр» и серебряный призёр чемпионата Украины — киевское «Динамо».

Матч

Статистика

Ссылки 
 Официальный сайт ФФУ 
 Официальный сайт УПЛ

2018
Матчи ФК «Шахтёр» Донецк
Матчи ФК «Динамо» Киев
Футбол на Украине в сезоне 2018/2019
Спортивные соревнования в Одессе
События 21 июля
Июль 2018 года
Европейские национальные футбольные суперкубки в сезоне 2018